Игорь Клебанов:
 Клебанов, Игорь Романович (род. 1962) — американский физик-теоретик.
 Клебанов, Игорь Семёнович (род. 1946) — советский и российский кинооператор и педагог.